Это — список звёзд созвездия Скорпиона, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 

Скорпион (созвездие)
Скорпион